Добрица може да се односи на:
Добрица - српско име;
Добрица - насеље у општини Алибунар, у Војводини.